Бабекский район () — административная единица в составе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Административный центр город Бабек.

С 9 июня 2009 года согласно Указу Президента Азербайджанской Республики села Булкан, Гарачуг, Гараханбейли, Тумбул и Хаджиният Бабекского района включены в сферу административно-территориальной единицы города Нахичевань.

28 ноября 2014 года указом Президента Азербайджанской Республики села Нахаджир и Гейнюк района Джульфы были ликвидированы и включены в состав административной территории Бабекского района.

В 2015 году село Гошадизе было ликвидировано и присоединено к административной территории города Бабек.

История 
Бабекский район создан 23 октября 1978 года вместо Нахичеванского района. Назван в честь Бабека.

География

Рельеф 
Рельеф района состоит из северной и восточной частей, частично горных районов. Северная часть состоит из хребта  (, 2081 м), Даралагезского хребта (Бузгов, 2475 м) и хребта  (Кызылбогаз, 1179 м). Восточная часть состоит из Зангезурского хребта (Нахаджир, 1807 м). Южная часть — из Гюлистанской равнины (Нохудда, 1677 м). Западная часть района — Нахичевань. В центральной части, на юге и юго-западе располагаются склоны. Это равнины Нахичеванской равнины, Беюкдюза и Гюлюстана.

Самая высокая вершина — гора  (2475).

Реки и водохранилища 
Основными реками являются Аракс, Джагричай, Сирабчай, Гахабчай. Исток Джагричая расположен на Даралагезском хребте (2320 м). Сирабчай и Гахабчай являются левыми притоками реки Нахчыванчай. Эти реки в основном питаются дождем и подземными водами. В регионе также находятся минеральные источники Сираб, Вайхир, Джагри, Гахаб. Данные реки играют важную роль в орошении. В районе построены водохранилища Узуноба, Нехрам, Сираб, Джахри и Гахаб, и оросительные каналы.

Ландшафт и биологическое разнообразие 
Лето жаркое сухое, зима холодная. Средняя температура января: от -10°C до -3°C, июля: от +15°C до +28°C. Максимальная зафиксированная температура: +43°С. Минимальная зафиксированная температура:  -30°С. Количество осадков: 200 - 600мм в год.

Произрастают растения, характерные для пустынного, полупустынного, водно-болотного ландшафта. В северных районах распространены серые и серо-луговые, горно-каштановые почвы. 

Животные характерные для данного региона: иранский леопард, рысь, волк, койот, лиса, барсук. Территория области богата минералами, такими как каменная соль и строительные ископаемые материалы.

Население  
На 1 января 2020 года численность населения составляла 76 200 человек. Плотность населения составляла 92 чел./км2.

Экономика 
Действует кирпичный завод, производящий 25 тыс. кирпичей в сутки, завод минеральной воды «Сираб», завод облицовочных плит, производство пищевой соли, строительных материалов. В области сельского хозяйства развивается зерноводство, плодоводство, выращивание бахчевых, овощеводство. 

По территории района проходит 166,5 км дорог республиканского значения, 267,5 км дорог местного значения. Действует железная дорога «Ордубад - Шарур».

Достопримечательности 
 Нахчиванский Некрополь находится на окраине города Нахичевань и относится к периоду ранней и средней бронзы.
 Поселение Кюльтепе относится к периоду раннего железа, расположено в поселке Кюльтепе.
 Поселение Говургала относится к периоду бронзы (3—2-е тысячелетие до н. э.). Расположено на левом берегу Аракса.
 В центральной части района находится Нарынгала. Население занималось сельским хозяйством, животноводством, металлообработкой и гончарным делом.
 Курганы Чалхангала, относящиеся ко 2-му тысячелетию до н. э. Находятся в деревне Чалхангала.
 Археологический памятник Учан-Агиль.

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 На сайте Azerbaijan

 
Нахичеванская Автономная Республика
Появились в 1978 году в СССР
Появились в 1970-е годы в Азербайджане
Районы, образованные в 1978 году